Helt är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Helt (1592–1662), tysk evangelisk teolog
 Georg Helt (1485–1545), tysk renässanshumanist
 John Helt (född 1959), dansk fotbollsspelare
 Konrad Helt (död 1548), tysk augustineremit
 Nicolai Helt (död 1666), dansk amiral
 Vilhelm Helt (död 1724), dansk skald och ämbetsmän